Der Kanton Adour Armagnac ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Mont-de-Marsan im Département Landes in der Region Nouvelle-Aquitaine; sein Hauptort ist Aire-sur-l’Adour.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 35 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Adourarmagnac